afrikaiibolya (Saintpaulia) növénynemzetség
 A nemzetségbe sorolt növények magyar nevének része az „afrikaiibolya”.
 afrikaiibolya (Saintpaulia ionantha) növényfaj; Uzambara-ibolya, fokföldiibolya